El nombre Universidad de San Simón puede hacer referencia a:

La Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia.
El nombre que tuvo la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú durante los años 1816 a 1828.